Forest City Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Forest City Township (Illinois)
 Forest City Township (Iowa)
 Forest City Township (Minnesota)